

Astronomia 
 Scl – abbreviazione della costellazione dello Scultore

Codici 
 SCL – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Comodoro Arturo Merino Benítez, Santiago del Cile, Cile
 scl – codice ISO 639-3 della lingua shina

Religione 
 S.C.L. – Suore della Carità di Leavenworth

Altro 
 Sacra Corona Libera – organizzazione di stampo mafioso, operante in Puglia